Parsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Parsjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624936-141737), sjö i Olofströms kommun, 
Parsjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 625582-142025), sjö i Olofströms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn